Der  Bundestagswahlkreis Mönchengladbach (Wahlkreis 109) liegt in Nordrhein-Westfalen und umfasst die kreisfreie Stadt Mönchengladbach. Von 1949 bis 1965 hieß der Wahlkreis Rheydt – M.Gladbach – Viersen. Der Wahlkreis wurde seit seiner Entstehung bei allen Bundestagswahlen, mit Ausnahme 1998, vom jeweiligen Kandidaten der CDU gewonnen.

Bundestagswahl 2021 
Zur Bundestagswahl 2021 treten folgende Kandidaten an:
Ergebnisse der Wahl vom Sonntag, 26. September 2021

Wahl 2017

Wahl 2013

Wahl 2009

Wahl 2005

Frühere Wahlkreissieger

Wahlkreisgeschichte

Einzelnachweise

Weblinks 
 
 

Monchengladbach
Politik (Mönchengladbach)